Die Snookerweltmeisterschaft 1983 fand vom 16. April bis zum 2. Mai 1983 im Crucible Theatre in Sheffield statt.

Sieger wurde – zum zweiten Mal nach 1981 – der Engländer Steve Davis, der im Finale Cliff Thorburn aus Kanada mit 18:6 bezwang.

Thorburn erzielte im vierten Frame seines Achtelfinals gegen Terry Griffiths das erste Maximum Break von 147 Punkten bei einer Snookerweltmeisterschaft überhaupt und bekam dafür sowohl die Prämie für das höchste Break des Turniers (inkl. 5.000 Pfund Bonus für das höchste je erzielte Break bei einer WM) als auch eine Sonderprämie für das Maximum in Höhe von 10.000 Pfund.

Es war zudem das zweite offizielle Maximum Break der Snookergeschichte; das erste erzielte Steve Davis 1982 beim Classic.

Preisgeld

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 

Es wurden 18 Century Breaks von elf verschiedenen Spielern erzielt, was einen neuen Rekord an insgesamt gespielten Centuries bei einer WM bedeutete:

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.

Einzelnachweise 

1983
Snookerveranstaltung 1983
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre